Шербрук Фінікс, «Шербрук Фінікс» () — канадійський молодіжний хокейний клуб, що представляє місто Шербрук, провінція Квебек.
 Шербрук () — місто у провінції Квебек (Канада), у регіоні Естрі ().
 Сер Джон Шебрук () — губернатор британських колоній у Північній Америці у 1816—1818 роках.